Haas VF-17 —  гоночный автомобиль с открытыми колёсами в Формуле-1, был разработан и построен итальянским производителем шасси Dallara для американской конюшни Haas F1 Team для участия в чемпионате мира Формулы-1 сезона 2017 года. Болид был оснащен двигателем Ferrari 2017 года спецификации, Ferrari 62. Пилотировали в 2017 году болид, французский пилот Ромен Грожан выступавший в конюшне второй год и датский Кевин Магнуссен, перешедший в Haas F1 Team из Renault F1 Team. Болид дебютировать на Гран-при Австралии 2017 года.

Разработка болида 

Как и все автомобили Формулы-1 2017 года, VF-17 представляет собой монокок из пластика, армированного углеродным волокном - автомобиль с открытыми колёсами и задним приводом. Помимо цельного монокока, многие другие части болида, включая части кузова и рулевое колесо, также изготовлены из углепластика, а тормозные диски изготовлены из композитного материала, усиленного углеродными волокнами.

Несмотря на то что VF-17 это преемник модели Haas VF-16, сама конструкция достаточно сильно изменилась, поскольку были внесены существенные поправки в технический регламент на сезон 2017 года и автомобиль строился фактически с нуля. Команда чтобы сохранить финансовые ресурсы для строительства нового болида, прекратила развитие и доработку предыдущей модели.

Именование 
Происхождение названия болида "VF-17" происходит от первого станка с ЧПУ, изготовленного компанией Haas Automation, VF-1, запущенного в 1988 году. "V" означает вертикальный, что является отраслевым стандартом для обозначения вертикальной мельницы. Джин Хаас, основатель Haas Automation, добавил к названию "F1", чтобы неофициально обозначить принадлежность к гоночной серии, а так же обозначить его как первый, 7 показывала год выпуска. Серийный номер имеет цифровое продолжение модели 2016 года VF-16.

Технические особенности

Дизайн 
Итальянский производитель шасси Dallara как и в прошлом сезоне построили основной монокок для конюшни Haas. Поскольку Haas F1 Team тесно сотрудничает с заводской конюшней Ferrari и использует большинство их деталей, болид прошлого года был сильно похож на болид конкурентов. После внесения поправок в регламент, очертания Haas перестали напоминать Ferrari, а сама команда раскрасила новые машины в более тёмные тона чем ранее.

Результаты выступлений

См. также 

 Хаас (команда «Формулы-1»)
 Формула-1 в сезоне 2017
 Dallara
 Ferrari

Примечания 

Формула-1 в сезоне 2017
Шасси Haas Формулы-1
Автомобили Формулы-1 2017 года